Mensur Maeruf (1973. december 1. –) eritreai nemzetközi  labdarúgó-játékvezető. Teljes neve Mensur Maeruf Kherseed.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Játékvezetői vizsgáját követően lakókörzetének labdarúgó-szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. Az Eritreai Labdarúgó-szövetség (ENFF) Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével az 1. Liga játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói szolgálatot is végez.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Eritreai labdarúgó-szövetség (ENFF) JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2008-tól tartja nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és CAF-bajnokok ligája klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített. 2015-ben már nem szerepel a FIFA JB listáján.

Labdarúgó-világbajnokság
A 2014-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseket az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) zónában vezetett.

2014-es labdarúgó-világbajnokság

CECAFA Cup
A 2012-es CECAFA Cup labdarúgó tornán a CAF JB bíróként alkalmazta.

Források 

Eritreai labdarúgó-játékvezetők
1973-ban született személyek
Élő személyek